István Diószegi ist der Name folgender Personen:

* István Diószegi (Bischof) (1635–1698), ungarischer Geistlicher, Bischof von Debrecen
 István Diószegi (Historiker) (* 1930), ungarischer Historiker